Mogk ist der Familienname folgender Personen:
 Eugen Mogk (1854–1939), deutscher Nordist und Professor an der Universität Leipzig
 Helmut Mogk (1896–1973), deutscher Bibliothekar
 Wilhelm Mogk (1833–1894), deutscher Richter und Parlamentarier

Siehe auch:
 Mogg
 Mog
 Mok
 Mock